Ле-Блан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 155 км на південний захід від Орлеана, 55 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3196 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6571,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Туристичне бюро муніципалітету Ле-Блан 
 Ле-Блан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Блан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Персоналії 
 Бернар Ле Кок (* 1950) — французький театральний та кіноактор.

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр